Язылыкая ( — расписная скала) — хеттское святилище в скалах близ Богазкёя в центральной части Анатолийского плато (Турция).

Исследования 
Открыто французским учёным Шарлем Тексье в 1838 году. Исследовано в 1838 — 1839 годах. Надписи Язылыкая расшифрованы и прочитаны французским исследователем Эммануэлем Ларошем в 1952—1969 годах.

Наиболее ранние части комплекса и самые древние образцы керамики, обнаруженные  при раскопках в Язылыкая, относятся к XV веку до н. э., но главные сооружения, надписи, скульптуры и рельефы богов были созданы во время правления предпоследнего хеттского царя Тудхалии IV в 1250 — 1220 годах до н. э.

Язылыкая состоит из центрального помещения, к которому пристроен храм того же типа, что и храмы столицы Хеттского царства — Хаттусаса, и бокового помещения с изображениями ряда безымянных богов и демонов. Это боковое помещение — наиболее древняя часть всего святилища, созданная ещё до правления Тудхалии IV. Оно неоднократно перестраивалось до конца Хеттского царства, когда у входа в помещение были высечены фигуры львиноголовых демонов.

В центральной храмовой части Язылыкая на скалах изображён хурритский пантеон богов: бог бури Тешуб со свитой близких ему богов, хурритская Иштар — Шавушка, боги луны и солнца, и прочие. Надписи, содержащие хурритские имена богов и некоторые другие хурритские слова выполнены хеттскими (лувийскими) иероглифами.

Святилище и храм Язылыкая использовались последними хеттскими царями для отправления заупокойного культа их династии, имевшей хурритское происхождение. Язылыкая — наиболее внушительный образец монументального стиля, характеризовавшегося сочетанием хурритских и лувийских южно-малоазийских элементов и продолжавшегося в искусстве южной части Малой Азии и Сирии и после уничтожения Хеттского царства.

Литература 

 Bittel K., Naumann R., Otto H. «Yazilikaya, Felsbilder, Inschriften und Kleinfunde», Leipzig 1941
 Laroche E. «Les dieux de Yazilikaya», Revie hittite et asianique, 1969, t.27.

XV век до н. э.
XIII век до н. э.
Открытия 1838 года
Руины культовых сооружений в Турции
Археологические объекты ила Чорум
Хеттское царство